Doridium pusum är en snäckart som beskrevs av Ernst Marcus 1967. Doridium pusum ingår i släktet Doridium och familjen Dorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
pusum